O 8P é um aplicativo online de fotolog brasileiro lançado em versão beta em outubro de 2006 pelo portal Globo.com, das Organizações Globo.

Com o objetivo de se tornar "uma plataforma de 'mídia social' na internet" (conforme texto no seu site), o 8P mistura flog com comunidades virtuais e usa princípios e funcionalidades da Web 2.0 - conteúdo livre, palavras-chave (tags), ajax, adesivos, blog participativo, atualizações de versão periódicas, entre outras coisas.

Ligações externas
Site 8p.com.br

Redes sociais
Globo.com